Адам Таггарт (англ. Adam Taggart, нар. 2 червня 1993, Перт) — австралійський футболіст
 Артур Таггарт, Артур Фей Таггарт (Arthur Fay Taggart) (* 1884 — † 1959) — американський вчений-геолог та гірничий інженер, фахівець в галузі збагачення корисних копалин.
 Джон Елліс Мак-Таггарт Джон Елліс МакТаггарт (також Мак-Таггарт; англ. John Ellis McTaggart; 3 вересня 1866, Лондон, Велика Британія — 18 січня 1925, там же) — видатний британський філософ.
 Тамара Таггарт (нар. 1968) — канадська журналістка, телеведуча і актриса.

Див. також 
 Джон Елліс Мак-Таггарт (1866—1925) — англійський філософ-ідеаліст.